500 Milhas de Indianápolis - Principal corrida da IndyCar series, disputada desde 1911
 Indy 500 (jogo eletrônico de 1977) - Jogo eletrônco de 1977 para Atari 2600
 Indy 500 (jogo eletrônico de 1995) - Jogo eletrônco de 1995 para arcades